Мятеж Довбор-Мусницкого- Мусницкий восстание — антисоветское вооружённое восстание 1-го Польского корпуса под командованием И. Р. Довбор-Мусницкого в 1918 году. Сопровождался подавлением белорусского населения на захваченной территории и имел целью включение белорусских земель в состав межвоенной Польской Республики.

Мятеж корпуса Довбор-Мусницкого нельзя считать в полном смысле гражданской войной. 3 одной стороны, это было вооруженное выступление против советской власти, а с другой — это акция предусматривала присоединение Беларуси к Польше.

Предпосылки 
Корпус польских легионеров был сформирован еще до Октябрьской революции. Учитывая классовый состав польской дивизии, личное отношение командования, крепкую дисциплину, Временное правительство решило использовать ее для борьбы с революционными выступлениями рабочих. Польские части располагались в районе Витебск — Минск — Жлобин и развернут в корпус. Верховный главнокомандующий Л.Корнилов назначил генерал-лейтенанта И. Довбор-Мусницкий, командующим польским корпусом.

В дни Октябрьского восстания А.Керенский пытался использовать польские части для борьбы с революционным Петроградом. Но солдаты Западного фронта преградили путь И. Довбор-Мусницкий. После этого Довбор-Мусницкий заявил о своем нейтралитете по отношению к советской власти.

Ход мятежа 
14 декабря 1917 г. А. Мясников издал приказ, в котором вновь говорилось о подчинении И. Довбор-Мусницкого командованию Западным фронтом и необходимость провести демократизацию польского корпуса. Но и этот приказ не был выполнен.

Разгон властями Минска Всебелорусского съезда не вызвал вооруженного противоборства. «Ни в Белорусской Рады, ни у эсеров не было вооруженных сил. Попытка образовать белорусский полк на Западном фронте окончилось неудачей».

В этих условиях только Довбор-Мусницкий сумел выступить против Советской власти и 12 января 1918 года официально объявил войну Советской России.

12 января 1918 года польские легионеры начали боевые действия против советской власти. Были захвачены Рогачев, Бобруйск и ряд других населенных пунктов. Части И. Довбор-Мусницкого вели наступление в двух направлениях: на Минск и Могилёв. Польской дивизии была поставлена задача овладеть Могилевом и ликвидировать революционную Ставку, 2-й кавалерийской дивизии — захватить Минск, а 3-й — Жлобин. Тем самым контрреволюция рассчитывала нанести удар по стратегическим центрах на Беларуси. 3 момента объявления войны вся территория, на которой находились части корпуса, фактически оказалась оккупированной ими. Захват железнодорожных узлов дал возможность Довбор-Мусницкому отрезать центральные губернии Советской России, Беларуси и Украины.

На временно захваченной территории Беларуси был установлен жесткий, по сути оккупационный режим, направленный не только против советской власти, но и против местного населения. Все ценное, главным образом продовольствие и фураж, было вывезено польскими легионерами. Органы советской власти были разогнаны, партийные и советские работники арестован и казнен или приговорен к долгосрочной каторги и тюрьмы. Трудовое население жестоко терроризировали, расстреливались жители целых сел. Под угрозой побоев, двойного налогообложения и большого штрафа жители каждой волости были обязаны уплатить польским властям по 3000 пудов ржи, 3000 пудов овса, 1000 пудов ячменя, 4000 пудов гречихи, 5000 пудов картофеля, 1000 пудов сена, 4000 пудов яиц, 7 лошадей, 40 коров и т. д. д. Население облагалось налогом на окна, двери, кур, собак, кошек и других домашних животных. Был введен борщ: в восстановленных помещичьих имениях крестьяне обязывались работать два дня в неделю бесплатно на помещика.

Советское правительство, для которого корпус нес смертельную угрозу, приняло меры по организации сопротивления. Исполнительный комитет Могилевского губернского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов издал постановление об аресте представителей польской буржуазии, помещиков, а также тех руководителей кадетов и Союза помещиков, которые помогали Довбор-Мусницкому. корпус для ведения войны против Советского правительства. Союз землевладельцев был объявлен вне закона за прямую связь со штабом Польского корпуса.

На основании этого декрета были арестованы крупные магнаты, а сами организации распущены. Декретом СНК Западной области и фронта от 30 января 1918 г. была распущена Белорусская войсковая рада, которая открыто поддержала выступление корпуса, рассчитывая на него как вооруженную силу в деле создания белорусского независимого государства. Расчет не был оправдан, и сам генерал-лейтенант русской армии (впоследствии генерал бронетанковых войск Войска Польского) Довбор-Мусницкий и большая часть его окружения ориентировались на те политические круги, которые стремились возродить Польское государство и включить в него Белоруссию в этом.

Наряду с карательными мерами советские органы власти развернули пропаганду, направленную на солдат корпуса. Могилевский губернский Совет 19 января 1918 года. призвал польских солдат арестовывать генералов и офицеров и переходить на сторону революции.

Главнокомандующий Западным фронтом А. Ф. Мясников 21 января 1918 г. отдал приказ расформировать 1-й польский корпус. Генерал Довбор-Мусницкий был объявлен врагом революции и объявлен вне закона.

На территории, занятой корпусом, разворачивалось партизанское движение. В Быховском, Рогачевском и других уездах она приобрела массовый характер. Партизанские отряды были сформированы в Чечерске, Равковичах и Рогине Буда-Кошелевской волости.

Советские войска и партизаны нанесли решающий удар частям польского корпуса в районе Рогачева и Жлобина. Около станции Жлобин упорный бой, вплоть до рукопашных стычек, продолжался 6, а артиллерийский огонь — 30 часов. Одержав победу в этом бою, красноармейские отряды вошли в Жлобин, а в ночь на 31 января 1918 года. — в Рогачев. В этих боях была полностью разгромлена 1-я польская дивизия. Польские солдаты бросали оружие, сдавались в плен.

Начались повальные побег легионеров из частей польского корпуса. Многие его солдаты вступали в ряды революционных войск.

Распад войск Довбор-Мусницкого стал необратимым. Красногвардейские отряды и партизаны повсеместно разоружали легионеров. Под Бобруйском часто попадали в окружение и сдавались в плен несколько эскадронов кавалерии и пехоты. Таким образом, первый после октября 1917 г. пожар войны в Беларуси был потушен. На всей территории, временно оккупированной корпусом, была восстановлена советская власть.

Контрреволюционной выступление польского корпуса создало серьезную опасность для советской власти. Мятеж начался в тот момент, когда основные силы Советского государства вели бои на Дону с войсками А. Каледина и Центральной Рады на Украине. СНК РСФСР дал указание командованию Западного фронта подавить мятеж. Генерал И. Довбор-Мусницкий был объявлен врагом революции. В ночь на 31 января 1918 года. была разбита 1-я польская дивизия и освобожден Рогачев. В начале февраля советские войска перешли в наступление в районе Жлобина. Не выдержав натиска, польская дивизия начала отступать на Бобруйск до центра контрреволюционного мятежа, где была окружена и разбита.

Литература 

 
 Доўбар-Мусніцкага мяцеж //  С. 269—271.
Восстания в Белоруссии
Конфликты 1918 года
Февраль 1918 года
Январь 1918 года
Страницы с непроверенными переводами